Molekulska formula -{C22H26O4}- se može odnositi na:

 AM-1714
 Seratrodast
 Heksestrol diacetat